

Cinema 
 Thriller – genere letterario, cinematografico e televisivo
 Film thriller – genere cinematografico
 Thriller (Thriller – en grym film) – film del 1974 diretto da Alex Fridolinski
Thriller – film del 2018 diretto da Dallas Jackson

Musica 
 Thriller – album di Michael Jackson del 1982
 Thriller – canzone tratta dall'album omonimo di Michael Jackson
 Thriller – album dei Cold Blood del 1973
 Thriller – album di Eddie & the Hot Rods del 1979
 Thriller – album dei Killer del 1982
 Thriller – album dei Lambchop del 1997
 Thriller – album dei Part Chimp del 2009
 Thriller 25 – album di Michael Jackson del 2008
 Thriller – EP dei BtoB del 2013

Televisione 
 Thriller – serie televisiva statunitense (1960-1962)
 Thriller – serie televisiva britannica (1973-1976)

Altro 
 Thriller – genere di fiction
 Thriller – fumetto della DC Comics